Stare Bielice ist der Name von zwei Ortschaften in Polen:

 Stare Bielice (Biesiekierz), deutsch Alt Belz, in der Gmina Biesiekierz in der Woiwodschaft Westpommern
 Stare Bielice (Drezdenko), deutsch Alt Beelitz, in der Gmina Drezdenko in der Woiwodschaft Lebus